През 2009 г. се проведе поредното издание на турнира Гран При.

Състезанието се състои между 3 и 11 октомври в Kelvin Hall в Глазгоу, Шотландия. Квалификациите за турнира се провеждат между 21 и 24 септември 2009 г. в Pontin's Prestatyn.

Гран При за 2009 г. се печели от Нийл Робъртсън, който побеждава във финалния мач китаеца Дин Джънхуй с 9 – 4 фрейма.

И в това издание на Гран При, както в миналогодишното няма предварителна схема в основната част на турнира, а се тегли жребий след изиграването на всеки кръг.

Награден фонд 
Победител: £ 75 000
Финалист: £ 35 000
Полуфиналисти: £ 20 000
Четвърт финалисти: £ 12 000
Осмина финалисти: £ 9550
1/31 финалисти: £ 7100
1/48 финали: £ 4650
1/64 финали: £ 2200

Най-голям брейк в квалификациите: £ 500
Най-голям брейк в основната схема: £4000

Максимален брейк в квалификациите: £ 1000
Максимален брейк в основната схема: £ 20 000

Първи кръг 
 Събота, 3 октомври – 14:00 ч.
  Джон Хигинс 5 – 1 Марк Джойс 
  Марко Фу 4 – 5 Марк Дейвис 

 Събота, 3 октомври – 20:00 ч.
  Марк Селби 3 – 5  Кен Дохърти
  Джо Пери 5 – 2  Маркус Кембъл

 Неделя, 4 октомври – 14:30 ч.
  Алистър Картър 1 – 5  Робърт Милкинс
  Дин Джънхуй 5 – 4  Матю Стивънс

 Неделя, 4 октомври – 20:00 ч.
  Райън Дей 3 – 5  Джейми Коуп
  Нийл Робъртсън 5 – 3  Джерард Грийн

 Понеделник, 5 октомври – 14:30 ч.
  Стивън Хендри 5 – 2  Матю Селт
  Питър Ебдън 5 – 2  Лян Уънбо

 Понеделник, 5 октомври – 20:00 ч.
  Шон Мърфи 4 – 5  Бари Пинчес
  Марк Алън 5 – 3  Иън МакКълох

 Вторник, 6 октомври – 14:30 ч.
  Рони О'Съливан 5 – 3  Джейми Бърнет
  Марк Уилямс 5 – 0  Стюарт Бингам

 Вторник, 6 октомври – 20:00 ч.
  Стивън Магуайър 5 – 3  Найджъл Бонд
  Марк Кинг 5 – 4  Рики Уолдън

Втори кръг 
 Сряда, 7 октомври – 15:00 ч.
  Рони О'Съливан 4 – 5  Джон Хигинс
  Джейми Коуп 3 – 5  Марк Алън

 Сряда, 7 октомври – 20:00 ч.
  Нийл Робъртсън 5 – 2  Кен Дохърти
  Джо Пери 5 – 2  Бари Пинчес

 Четвъртък, 8 октомври – 14:30 ч.
  Марк Уилямс 5 – 2 Стивън Хендри 
  Питър Ебдън 5 – 3 Марк Дейвис 

 Четвъртък, 8 октомври – 20:00 ч.
  Стивън Магуайър 1 – 5 Дин Джънхуй 
  Робърт Милкинс 5 – 1 Марк Кинг

Четвърт финали 
 Петък, 9 октомври – 14:30 ч.
 Джон Хигинс  5 – 1  Марк Алън
  Джо Пери 1 – 5 Нийл Робъртсън 

 Петък, 9 октомври – 20:00 ч.
  Питър Ебдън 2 – 5 Дин Джънхуй 
  Марк Уилямс 5 – 2 Робърт Милкинс

Полуфинали 
 Събота, 10 октомври – 14:00 ч.
 Джон Хигинс  5 – 6 Нийл Робъртсън 

 Събота, 10 октомври – 20:30 ч.
  Марк Уилямс 1 – 6 Дин Джънхуй

Финал

Квалификационна фаза

Сенчъри брейкове

Квалификационна фаза 
 140 Атасит Махити
 137 Джо Джоджия
 135 Маркъс Кембъл
 129, 115, 107 Дейвид Гилбърт
 125 Том Форд
 123 Матю Селт
 123, 117 Лян Уънбо
 116 Майкъл Джъд
 115 Адриан Гънел
 113 Фъргъл О'Брайън
 109 Джейми Коуп
 106 Мартин Гоулд
 106 Марк Дейвис
 104 Bjorn Haneveer
 103 Саймън Бедфорд
 102 Даниел Уелш
 101 Робърт Милкинс
 100 Джейми Бърнет

Елиминационна фаза 
 142 Марк Уилямс
 135 Джон Хигинс
 135 Питър Ебдън
 134 Рахън Дей
 131, 126 Рони О'Съливан
 130, 128, 124, 114, 108, 103, 100 Нийл Робъртсън
 116 Стивън Хендри
 112, 107, 105, 103 Дин Джънхуй
 109 Бари Пинчес
 105 Кен Дохърти
 104 Маркъс Кембъл

Гран При (снукър)
Спорт в Глазгоу